Der Begriff Peilstab bezeichnet:
 eine meist zweifarbige Stange in der Vermessungstechnik, eng verwandt mit der Nivellierlatte
 umgangssprachlich einen Ölmessstab
 einen fixen oder ausfahrbaren Stift als Fahr- und Einparkhilfe zur Kollisionsvermeidung bei Kraftfahrzeugen
 in der Kombination „elektronischer Peilstab“, ein zum Beispiel auf einem Drucksensor basierendes Messgerät zur Füllstands-Bestimmung von Flüssigkeitsbehältern, siehe Kraftstoffanzeige